Lierneux is een plaats en gemeente in Belgische provincie Luik. De gemeente telt ruim 3000 inwoners.

Lierneux ligt op een hoogte van 420 meter boven zeeniveau. Het dorp ligt in de buurt van de bronnen van het riviertje de Lienne, die vanuit Lierneux naar het noorden stroomt om bij Targnon uit te monden in de Amblève.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen
Op het grondgebied liggen nog meerdere dorpjes en gehuchten. In Bra liggen Trou-de-Bra en Villettes. In Lierneux liggen onder meer Sart, Jévigné, Odrimont en Verleumont.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Bezienswaardigheden 
 Sint-Andreaskerk

Foto's

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Lierneux
 Centre hospitalier spécialisé L'Accueil
 Le Monty, skipiste

Externe link
Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)